SG Dessau steht für Sportvereine:
 SG ABUS Dessau
 Reichsbahn SG Dessau
Weiteres:
 Sozialgericht Dessau-Roßlau 

Abkürzung